Personen
 Alfred Veltman (1949), Nederlands politicus
 Dicky Veltman (1949), Nederlands voetballer
 Jaak Veltman (1909-1976), Vlaams schrijver
 Joël Veltman (1992), Nederlands voetballer
 Martin Veltman (dichter) (1928-1995), Nederlands dichter
 Martinus Veltman (natuurkundige) (1931–2021), Nederlands natuurkundige
 Petrus Johannes Veltman (1885-1974), Nederlands rooms-katholiek priester
 Tettes Baukes Veltman (1791-1833), Nederlands militair
 Theodorus Jacobus Veltman (1868-1943), Nederlands generaal